Хенсън може да се отнася за:
 Хора
 Брук Хенсън, австралийска плувкиня.
 Къртис Лий Хенсън (р.1945), американски режисьор.
 Хауърд Харълд Хенсън, американски пианист и композитор
 Джеймс Хенсън, британски предприемач
 Норууд Ръсел Хенсън, философ

 Други
 Хенсън, административен окръг в Южна Дакота, САЩ
 Хенсън, поп група